Cree River ist der Name folgender Flüsse

in Kanada:
 Cree River (Fond du Lac River), Fluss in Saskatchewan
 Cree River (Nunavut), Fluss in Nunavut

in Schottland:
 River Cree, siehe Cree (Fluss)